Eremarionta brunnea är en snäckart som först beskrevs av Willett 1935.  Eremarionta brunnea ingår i släktet Eremarionta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
brunnea